Зябрево — название населённых пунктов в России:

 Зябрево — деревня в Должанском районе Орловской области.
 Зябрево — село в Суворовском районе Тульской области.